«Уран-9» — боевой многофункциональный робототехнический комплекс (беспилотное наземное транспортное средство), на гусеничном ходу.

История 
«Уран-9» разработан и производится нахабинским «766-м управлением производственно-технологической комплектации» (ОАО «766 УПТК»).

Вариант комплекса предлагается «Рособоронэкспортом» и на международном рынке оружия. Согласно данным «Рособоронэкспорта», система предназначена для выполнения комбинированных боевых, разведывательных и контртеррористических задач. Вооружение включает в себя 30-мм пушку 2А72, четыре ПТУР «Атака» и 12 реактивных огнемётов «Шмель-М».

Образцы комплекса принимали участие в общевойсковых учениях «Восток-2018» и Запад-2021.

В январе 2019 года «Уран-9» был принят на вооружение российской армии.

Принимали участие в парадах 2021 и 2022 годов.

Критика 

Как следует из доклада 3-го центрального научно-исследовательского института Минобороны России, оказавшегося в распоряжении РИА «Новости», боевые испытания комплекса в Сирии выявили недостатки в его управлении, подвижности, огневой мощи, разведывательных и наблюдательных функциях.

В апреле 2019 года заместитель начальника Генерального штаба генерал-лейтенант Игорь Макушев заявил, что разработчики устранили все выявленные в ходе эксплуатации в Сирии недостатки, и робот готов к использованию в войсках.

Военные эксперты отмечают что в Сирии комплекс показал себя «ужасно». Так, сигнал с роботом был потерян как только Уран-9 оказался вне поля зрения оператора (реальная дальность оказалась в пределах 300-500 метров), были проблемы со стрельбой из 30-мм пушки, робот не смог стрелять в движении из-за нестабилизированного прицела. Также гусеницы Уран-9 оказались малонадежны и нуждались в частом ремонте в полевых условиях

См. также 
 Уран-6 (сапёрный)
 Маркер (робототехническая платформа)

Примечания

Литература 
 
  :)

Российские боевые роботы
Беспилотные танки России